Il singolare del Porsche Tennis Grand Prix 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Iva Majoli era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Judith Wiesner.

Martina Hingis ha battuto in finale 6–2, 3–6, 6–3 Anke Huber.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Arantxa Sánchez Vicario (quarti di finale)
  Conchita Martínez (quarti di finale)
  Iva Majoli (quarti di finale)
  Lindsay Davenport (semifinali)

 Anke Huber (finale) 
 Jana Novotná (quarti di finale) 
 Mary Joe Fernández (primo turno) 
 Martina Hingis (campionessa)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Porsche Tennis Grand Prix 1996